Bartholdy ist Name bzw. Namensbestandteil von

den Mitgliedern der Familie Mendelssohn Bartholdy 

sowie:
Annette Bartholdy, Schweizer Bratschistin und Konzertleiterin
Björn Bartholdy (* 1965), deutscher Mediendesigner und Professor für Audiovisuelle Medien
Jakob Ludwig Salomon Bartholdy (1779–1825), preußischer Diplomat, Onkel des Komponisten Felix Mendelssohn Bartholdy
Georg Wilhelm Bartholdy (1765–1815) deutscher Pädagoge, Herausgeber und Autor
Dr. Dr. Clemens Bartholdy, Pseudonym des deutschen Hochstaplers Gert Postel
 Martin Bartholdy (1904–1965), deutscher Archivar und Schriftsteller
 Paul Bartholdy (* 1827), deutscher Pädagoge und Autor

Siehe auch:
Mendelssohn
Bartholdi